Niemcy:
 Blankenstein – dzielnica Hattingen
 Blankenstein – część gminy (Ortsteil) Rosenthal am Rennsteig  w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla
 Blankenstein – związki gmin
 
Osoby:
 Hartmut Blankenstein – niemiecki dyplomata
 Hermann Blankenstein – niemiecki architekt
 John Blankenstein – niderlandzki sędzia piłkarski
 Urte Blankenstein – niemiecka aktorka